Alinānu Purvs är en sumpmark i Lettland.   Den ligger i kommunen Salas novads, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Riga.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Våtmarker i Salas novads